Aemilia (vlaggenschip), 17e-eeuwse vlaggenschip van luitenant-admiraal Philips van Dorp
 Emilia (Italië), een historische regio in Italië, onder de naam 'Aemilia' ooit een Romeinse provincie
 Aemilia (geslacht), een geslacht van vlinders

Aemilia Paul(l)a was in het Imperium Romanum de gebruikelijke naam voor dochters van de patricische Aemilii Paul(l)i, een tak van de gens Aemilia.
Aemilia Paula Prima;
Aemilia Paula Secunda;
Aemilia Paula Tertia, voor de echtgenote van Publius Cornelius Scipio Africanus maior.

Aemilia Lepida was de naam voor vrouwen in de tak van de gens Aemilia die het cognomen Lepidus droeg.
 Aemilia Lepida I;
 Aemilia Lepida II;
 Aemilia Lepida III;
 Aemilia Lepida IV;
 Aemilia Lepida (dochter van Julia minor).